Кіпа — традиційний єврейський чоловічий головний убір.

Прізвище 

 Кіпа Вадим Веремійович (1912—1968) — український піаніст, композитор і педагог.
 Кіпа Альберт ( 1939) — український літературознавець, педагог-германіст, науковець.

Паронім 
 Ки́па — велика пакувальна міра товару.

Див. також 
 Кіп (значення)
 Кіпу

Примітки